De tiende etappe van de Ronde van Spanje 2021 werd verreden op 24 augustus van Roquetas de Mar naar Rincón de la Victoria. Het betrof een heuveletappe over 189 kilometer.

Verloop

Uitslag

Nevenklassementen

Opgaves

10
Sport in Andalusië